Karl Fugger von Babenhausen ist der Name folgender Personen:

* Karl, 4. Fürst Fugger von Babenhausen (1829–1906), bayerischer Standesherr  
 Karl, 5. Fürst Fugger von Babenhausen (1861–1925), Offizier der k. u. k. Monarchie Österreich-Ungarn